Abràmovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Abràmovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Abràmovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia